A Night at the Opera může být:

 A Night at the Opera (album, Queen) – album skupiny Queen
 A Night at the Opera (album, Blind Guardian) – album skupiny Blind Guardian
 Noc v opeře – americká komedie (anglický název A Night at the Opera)